Меда́ль «За труды́ по се́льскому хозя́йству» — государственная награда Российской Федерации. Медалью награждаются граждане за заслуги в области сельского хозяйства и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса, подготовку кадров, научную и иную деятельность, направленную на повышение эффективности сельскохозяйственного производства.

Положение о медали 
1. Медалью «За труды по сельскому хозяйству» награждаются граждане за заслуги в развитии сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, за подготовку высококвалифицированных специалистов, научную и иную деятельность, направленную на повышение эффективности сельскохозяйственного производства, достижение высоких производственно-экономических показателей, внедрение прогрессивных технологий и методов работы.

Награждение медалью «За труды по сельскому хозяйству», как правило, производится при условии наличия у представленного к награде лица наград федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов или органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

2. Медалью «За труды по сельскому хозяйству» могут быть награждены и иностранные граждане, производящие сельскохозяйственную продукцию на территории Российской Федерации, за особые заслуги в развитии агропромышленного комплекса Российской Федерации.

3. Медаль «За труды по сельскому хозяйству» носится на левой стороне груди и при наличии других медалей Российской Федерации располагается после медали «За труды в культуре и искусстве».

31. Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается ношение миниатюрной копии медали «За труды по сельскому хозяйству», которая располагается после миниатюрной копии медали «За труды в культуре и искусстве».

4. При ношении на форменной одежде ленты медали «За труды по сельскому хозяйству» на планке она располагается после ленты медали «За труды в культуре и искусстве».

Описание медали 
Медаль «За труды по сельскому хозяйству» изготавливается из серебра с позолотой. Она имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.

На лицевой стороне медали — прямой равноконечный крест с расширяющимися концами, покрытый зелёной эмалью. По краям креста — узкий выпуклый рант. В центре креста — рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, обрамлённое венком из пшеничных колосьев.

На оборотной стороне медали — надпись рельефными буквами: «ЗА ТРУДЫ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ», под ней — номер медали.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой, муаровой лентой зелёного цвета с полосками жёлтого цвета, проходящими на расстоянии 1,5 мм от краев. Ширина ленты — 24 мм, ширина полосок — 1,5 мм.

При ношении на форменной одежде ленты медали «За труды по сельскому хозяйству» используется планка высотой 8 мм, ширина ленты — 24 мм.

Миниатюрная копия медали «За труды по сельскому хозяйству» носится на колодке. Диаметр миниатюрной копии медали — 16 мм.

История награды

2004 год 
Медаль «За труды по сельскому хозяйству» учреждена Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2004 года № 335 «Об учреждении медали „За труды по сельскому хозяйству“».
Тем же указом утверждены первоначальное Положение о медали, в котором говорилось:
Медалью «За труды по сельскому хозяйству» награждаются граждане за заслуги в области сельского хозяйства и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса, подготовку кадров, научную и иную деятельность, направленную на повышение эффективности сельскохозяйственного производства.
Медаль «За труды по сельскому хозяйству» носится на левой стороне груди и располагается после медали «В память 300-летия Санкт-Петербурга»
и первоначальное описание медали, имеющее незначительные стилистические отличия от современного.

2010 год 
В настоящем виде Положение о медали и её описание утверждены Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».

2011 год 
Указом Президента Российской Федерации от 16 декабря 2011 года № 1631 в положение и описание медали были внесены дополнения, которыми предусмотрена миниатюрная копия медали.

Награждённые медалью 

1. Награждение медалью по годам:

2. Первое награждение медалью было произведено в день учреждения награды (следующим по очереди указом Президента России).

3. Награждение руководителей отрасли
 Гордеев, Алексей Васильевич — Министр сельского хозяйства Российской Федерации (3 октября 2006 года)
 Месяц, Валентин Карпович — председатель совета директоров закрытого акционерного общества «Агропродукт России», город Москва (Бывший министр сельского хозяйства СССР) (10 марта 2004 года)

4. Награждение иностранных работников сельского хозяйства:
  Луценко, Александр Владимирович — председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Содружество», гражданин Республики Белоруссия (9 апреля 2018 года).

См. также 
 Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации

Примечания

Литература 
 

З